Nan'an kan syfta på följande platser i Kina:

Nan'an, Chongqing, Nan'an Qu – stadsdistrikt i Chongqings storstadsområde
Nan'an, Quanzhou, Nan'an Shi – stad på häradsnivå i Fujian-provinsen

WP:Projekt Kina